Brutal Begude — неонацистський рок-гурт із Марселя, Франція. Створений у 1995 році. Записав лише 2 альбоми. Грає хейткор із расистськими та гітлерівськими текстами.

Radikal Musik 
Альбом, виданий 2005 року. Треклист:
1.	Islam Terroriste	(Ісламський терорист) 03:52	
2.	Noir Blanc Rouge	(Чорно-біло-червоний) 03:05
3.	Marseille	(Марсель) 03:20
4.	Invasion	(Навала) 03:12	
5.	Rêve Européen	(Вставай, Європо) 03:00	
6.	Rasta Blanc	(Білий раста) 02:54	
7.	Réveil	(Вставай) 02:31	
8.	2000 ans D'esclavage	(2000 років рабства) 02:14	
9.	Pour nos Ancêtres	(За наших предків) 03:22	
10.	National Socialiste	(Націонал-соціаліст) 06:32	
Загальний час	34:02. Записаний у складі:
Люка Тоні — вокал
Поль Шоль — усі інструменти

…Forever Ours 
Альбом, виданий 2006 року. Треклист:
1.	Brutal Begude	03:30	
2.	Traitre a la Race	(Зрадник Раси) 03:32	
3.	Les Ailes de l'Enfer	(Крила Пекла) 03:02	
4.	Renie	(Зречення) 03:04	
5.	Herr 18	(Пан 18) 04:01	
6.	Batard	(Мерзота) 05:02	
7.	Juden Raus	(Геть жидів) 03:48	
8.	Marseille II	(Марсель 2) 05:35	
9.	Shoah	(Шоа) 03:48	
10.	Europa	(Європа) 03:44	
Загальний час	39:06. Записаний у складі:
Люка Тоні — вокал
Поль Шоль — гітара, вокал, програмування
D. — бас-гітара, вокал
Усі тексти — від Люка Тоні, окрім треків №3, 5, 6, 9 — вони від Скорцені. Вся музика  — від Поля Шоля.
Записано та зведено 2006 року на WA studio. Продюсинг, зведення, мастеринг — D..

Дискографія

Посилання 

Encyclopaedia Metallum 
Last.fm 
www.ns88.com
Musicbrainz.org
88music.org 

Французькі рок-гурти
RAC
Неонацистські музичні гурти